Розумний дім — будинок, дача або приміщення комерційного призначення (бутік, офіс тощо).
 Розумний задум (Intelligent Design, ID) — один з напрямків креаціонізму, в основному поширений у США .

 Розумний Істан Ярославович (нар. 1967) — канадський кліпмейкер, режисер і оператор телевізійного документального кіно, кіноактор, актор озвучування і дубляжу.
 Розумний Максим Миколайович (27 червня 1969 року) — український політолог, філософ, поет.
 Розумний Олександр Юхимович — кінорежисер, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Розумний Петро Павлович (нар. 1926 — † 20 березня 2013) — учитель, правозахисник, громадський діяч, член Української Гельсінкської групи з 1979 року .
 Розумний Ярослав Григорович (6 вересня 1925) — український мовознавець і літературознавець, доктор філософії 1968, доктор славістики (1968), член НТШ з 1987, почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» з 1996.

Див. також 
 Розумовські
 Розум
 Розумова відсталість

Українські прізвища